Немесио Антунес Саньярту (, ; Сантьяго — ; там же) — влиятельный чилийский художник и гравёр, основавший «Мастерскую 99».

Биография 
Родившийся в семье Немесио Антунеса и Луисы Саньярту он был старшим из трёх сыновей, все из которых посвятили себя искусству: Энрике Саньярту (6 сентября 1921 — 13 июня 2000) стал художником, а Хайме Антунес (6 марта 1923 — 10 мая 2010) — скульптором. У пары также была дочь по имени Лаура (2 сентября 1919 − 30 июля 2010).

Антунес учился в средней школе при колледже Святых Сердец Сантьяго. В 17 лет он занял первое место на конкурсе по французскому языку и выиграл поездку во Францию, где узнал о Пабло Пикассо, Хуане Грисе и Жоане Миро.

В 1938 году Антунес поступил в архитектурную школу при Папском Католическом университете Чили, которую окончил в 1941 году. В возрасте 25 лет он представил свою первую персональную выставку акварели в Чилийском институте культуры.

Благодаря стипендии по программе Фулбрайта Антунес отправился в Колумбийский университет в Нью-Йорке. После получения степени магистра в 1947 году он начал работать в студии «Ателье 17» со Стэнли Уильямом Хейтером, который применил технику печати к сюрреалистическому искусству. Он работал со своим братом Энрике, обучаясь старым методам печати у таких художников, как Ив Танги, Курт Зелигман, Жак Липшиц и Жоан Миро. В 1950 году французский филиал «Ателье 17» был закрыт.

Муралы 

Всего Антунес написал 15 муралов, из которых только пять находятся в Чили. Четыре расположены в Сантьяго: «Луна» (), «Кинчамали» (), «Солнце» () и «Землетрясение» (), а одна, «Танцоры с воздушными змеями» (), — в Музее на открытом воздухе в Вальпараисо. Муралы в Сантьяго были объявлены национальными памятниками Чили в 2011 году, но их состояние оставляет желать лучшего.
 
«Землетрясение» (), написанное в 1958 году, занимает более 30 квадратных метров и охватывает всю стену вестибюля кинотеатра «Nile». Мурал имеет видимые трещины, полученные во время землетрясения 2010 года.

В еще худших условиях находится «Кинчамали» () (1958) в Галерее Хуана Эстебана Монтеро: краска мурала отслаивается и деформируется из-за влажности. Реставратор Каролина Брочек утверждает, что фреска может быть сохранена, но владелец здания, на стене которого она написана, Юсиф Тала считает, что Фонд Немесио Антунеса должен позаботиться о работе Антунеса или переместить её в другое место, поскольку сам он не заинтересован в её сохранении. В той же галерее установлены напольные мозаики Антунеса, находящиеся в куда более лучшем состоянии.

Судьба муралов «Солнце» () и «Луна» () сложилась более удачно. Законченные в 1955 году они украшают пространство между кинотеатром «Gran Palace» и театром. Муралы включают золотые и серебряные нити и листы. Пабло Новоа, менеджер отеля «Gran Palace», утверждал, что их реставрация начнётся в 2015 году.

Память 
Имя художника сегодня носят в выставочные залы, галереи, школы и улицы по всему Чили.

В 1993 году в его честь была отдана в печать марка, на которой изображена «Tanguería en Valparaíso». В следующем году чилийское правительство создало «Комиссию Немесио Антунеса», отвечающую за надзор за законами, касающимися искусства.

Примечания 

Персоналии:Сантьяго
Художники Чили
Гравёры Чили